105-й выпуск Тур де Франс — шоссейного гранд-тура, который прошел по дорогам Франции и Испании с 7 по 29 июля 2018 года. Старт состоялся в Нуармутье-ан-л'Иль, а финишировала гонка на Елисейских Полях в Париже.

Первоначально Тур должен был начаться на неделю раньше, но был перенесён из-за чемпионата мира по футболу 2018 года.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт выйдет 176 гонщиков.

Маршрут 
12 февраля 2017 года директор гонки Кристиан Прюдомм объявил, что Тур стартует в департаменте Вандея. Информация о первых трёх этапах и начале четвертого была сообщена директором 28 февраля 2017 года. Полный маршрут был представлен 17 октября 2017 года.

Первая неделя 
Grand Depart будет проходить в департаменте Вандея региона Пеи-де-ла-Луар. Департаменты этого региона принимали велосипедистов на самом первом Тур де Франс в 1903 году. С этого времени города региона Пейс-де-ла-Луар приветствовали Grand Départ девять раз, пять из которых были в Вандея.

Маршрут первого этапа будет проходит по Passage du Gois, печально известного из-за большого падения на Туре в 1999 году, поверхность дороги которого обычно скользкая, потому что во время прилива она находится под толщей воды. Третий этап в Шоле будет представлен 35-километровой командной разделкой, в последний раз проводившейся на Туре в 2015 году.

Вторая неделя

Третья неделя 
Финальные круги заключительного этапа традиционно пройдут на Елисейских Полях в Париже.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Тур де Франс